Национальный гимн саамов — песня Sámi soga lávlla («Песня саамского народа», дословно «Песня саамского рода»), написанная композитором Арне Сёрли на одноимённое стихотворение Исака Саба.

История создания 

Автор стихотворения Sámi soga lávlla — Исак Микал Саба (1875—1921), норвежский школьный учитель, исследователь саамского фольклора и политик. В 1906 году он стал первым из саамов, избранным в норвежский парламент (был депутатом в 1906—1912 годах). Стихотворение впервые было опубликовано 1 апреля 1906 года на северносаамском языке в норвежской газете Sagai Muittalægje.

В августе 1986 года на 13-й Международной конференции саамов, проходившей в шведском посёлке Оре, стихотворение Sámi soga lávlla было объявлено национальным гимном саамов. Музыка, написанная на эти слова норвежским композитором  (1904—1969), была одобрена в 1992 году в качестве официальной мелодии гимна на 15-й Международной конференции саамов в Хельсинки.

Стихотворение Sámi soga lávlla было переведено с северносаамском языке на большинство саамских языков, а также на многие другие языки.

 Слова гимна 
Слова Гимна саамов на северносаамском языке и переводы Юха Янхунена и Татьяны Нарлыковой на русский язык первой и последней строф:

 2.
 Dálvit dáppe buolašbiekkat,
 muohtaborggat meariheamit.
 Sámi sohka sieluin mielain
 eahccá datte eatnamiiddis:
 Mátkálažžii mánoheabit,
 giđđodeaddji guovssahasat, —
 ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
 juhca jávrriin, jalgadasain,
 geresskálla máđiid miel.

 3.
 Ja go geassebeaivváš gollut
 mehciid, mearaid, mearragáttiid,
 golli siste guollebivdit
 suilot mearain, suilot jávrriin
 gollin čuvget čáhcelottit,
 silban šovvot sámedeanut,
 šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
 luitet albmát lávllodemiin
 geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

 4.
 Sámeeatnan sohkagoddi,
 dat lea gierdan doddjokeahttá
 goddi čuđiid, garrogávppiid,
 viehkis vearrevearrováldiid.
 Dearvva dutnje, sitkes sohka!
 Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
 Eai leat doarut dorrojuvvon,
 eai leat vieljain varat vardán
 Sámi siivosoga sis.

 Примечания 

 Ссылки 
 Национальная символика саамов // Геральдика Мурманской области.
 Статьи об Исаке Саба и гимне саамов на сайте Саамского парламента Норвегии: Sámi álbmotlávlla, Nasjonalsangen
 Аудиозаписи гимна саамов (Sámi soga lávlla''): mp3, mp3, ogg 

Гимны по народам
Саамы
Лапландия